Marktstraße 6 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Pfarrgehöft Marktstraße 6 (Havelsee)
 Schneemelcher-Haus in Quedlinburg